Lebaksiuh (Jatigede), een plaats in Indonesië
Lebaksiuh (Ciawigebang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing